Delila – variante del nome Dalila (nome)
 Delila (dramma) – dramma di Ferenc Molnár 
 560 Delila – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

Dalila (disambigua)
Delilah